Die US Men’s Clay Court Championship 2019 (offiziell: Fayez Sarofim & Co US Men’s Clay Court Championship) waren ein Tennisturnier, welches vom 8. bis 14. April 2019 in Houston stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2019 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche wurde in Marrakesch der Grand Prix Hassan II gespielt, welcher genau wie die US Men’s Clay Court Championship zur Kategorie ATP Tour 250 zählten.

Vorjahressieger sind im Einzel Steve Johnson und im Doppel das Duo Max Mirny und Philipp Oswald.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 557.050 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 623.710 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 6. bis 7. April 2019 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigen.

Folgende Spieler haben die Qualifikation überstanden und spielen im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten waren die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelbewerb wurden pro Team ausgezahlt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 126 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 118 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 105 kB)

ATP Tour 2019
Tennisturnier in Houston